Кри́стофер А́ндерсон ():  (1782—1852) — шотландский богослов и писатель.

Псевдоним 
  (род. 1970) — американский рестлер. Настоящее имя — Крис Райт ().